Voodoo – religia, która narodziła się w zachodniej Afryce

 W informatyce
 Voodoo – układ graficzny stworzony przez firmę 3Dfx Interactive oraz jego następcy Voodoo Banshee i Voodoo 2
 
 Voodoo programming – żargonowe określenie naśladujące powiedzenie prezydenta George'a Busha seniora

 W muzyce
 Voodoo – album D'Angelo
 Voodoo – album Alexz Johnson
 Voodoo – album grupy King Diamond
 Voodoo – singel zespołu Godsmack
 Voodoo – piosenka Paula Rodgersa
 Voodoo – piosenka zespołu Queen + Paul Rodgers

Zobacz też 

 
  w tytułach artykułów